Notre histoire peut faire référence à :

 Notre histoire, film de Bertrand Blier sorti en 1984 ;
 Notre histoire, titre québécois d'Une vie à deux, film américain de Rob Reiner sorti en 1999 ;
 Notre Histoire, album de Daniel Guichard sorti en 2012 ;
 Notre histoire, bande dessinée coréalisée par Lilian Thuram, Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, dont le premier tome est sorti en 2017 ;
 Notre histoire..., exposition au Palais de Tokyo (Paris) du  au  ;
 Notre histoire, périodique.

Voir aussi